Sint-Pieterskapel (Brugge)
 Sint-Pieterskapel (Lier)
 Sint-Pieterskapel (Modave)
 Sint-Pieterskapel (Retie)
 Sint-Pieterskapel (Saint-Valery-sur-Somme); Frankrijk
 Sint-Pieterskapel (Vechmaal)

Pieter